Georg Streiter ist der Name folgender Personen: 

* Georg Streiter (Politiker) (1884–1945), deutscher Politiker (DVP)
 Georg Streiter (Journalist, 1907), deutscher Journalist und Politiker (NSDAP, SPD)
 Georg Streiter (Journalist) (* 1955), deutscher Journalist